Primera División 1951 (Argentinië)
 Primera División 1951 (Chili)
 Primera División 1951 (Peru)
 Primera División 1951 (Uruguay)
 Primera División 1951/52 (Spanje)